El término Callo puede referirse a:

 Callo, endurecimiento de ciertas zonas de la piel.
 Callo óseo, formación de tejido óseo que sirve para reparar una fractura.
 Callo (biología), una masa de células no diferenciadas.
 Callos, plato de comida hecho con tripas de animales.